Solferino puede referirse a:
 La pequeña población italiana de Solferino, en la Lombardía.
 La batalla de Solferino, librada en las proximidades de la anterior.
 Solferino (Quintana Roo), un pequeño poblado mexicano en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo.
 Solferino (Chihuahua), un poblado en el estado de Chihuahua, en México.
 Cierta tonalidad de algunos vinos, conocido como rojo Solferino.
 Solférino (1861) un buque de guerra francés.